Гуларт:

 Вальтер Гуларт (1912—1951) — колишній бразильський футболіст, воротар, гравець збірної Бразилії за яку провів 3 гри, пропустивши 4 м'ячі.
 Жуан Гуларт (1918—1976) — бразильський державний діяч, адвокат, президент Бразилії в 1961—1964 роках.
 Рікардо Гуларт (* 1991) — бразильський футболіст, атакуючий півзахисник.

Див. також 
 Гулар